Alțâna, een gemeente in Roemenië
 Altana AG, een Duits chemieconcern
 Altana (berg), een hoogte in Polen
 Altana (bouw), een op zuilen rustend platform